Feuchtgrünland steht für
Feuchtwiese, einen Wiesentyp
Natur- und Landschaftsschutzgebiete im Hochsauerlandkreis
Naturschutzgebiet Feuchtgrünland am Haus Hubertus, 
Naturschutzgebiet Feuchtgrünland an der Walbecke, 
Naturschutzgebiet Feuchtgrünland am Schwarzen Siepen, 
Naturschutzgebiet Feuchtgrünland am Hengsbecker Bach
Landschaftsschutzgebiet Feuchtgrünland um Rixen
Landschaftsschutzgebiet Feuchtgrünland am Windsberg
Landschaftsschutzgebiet Feuchtgrünland Brüche und Waldbruch